CWW est un code qui peut faire référence à :
 , en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CWW est un sigle qui peut faire référence à :
 Cable & Wireless Worldwide, une compagnie multinationale britannique de services de télécommunications achetée par Vodafone en 2012.

Code IATA des aéroports